Dodds Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dodds Township (Illinois)
 Dodds Township (North Dakota)